Heinze's Resurrection é um filme de curta-metragem dos Estados Unidos de 1913, do gênero comédia, dirigido e produzido por Mack Sennett.

Elenco 
 Ford Sterling ... Heinze
 Fred Mace ... Pat
 Laura Oakley
 Arthur Tavares

Ligações externas 
 

Filmes dos Estados Unidos de 1913
Filmes de comédia dos Estados Unidos
Filmes em língua inglesa
Curtas-metragens dos Estados Unidos
Filmes mudos
Filmes em preto e branco